Маябе́ке () — одна из двух новых провинций Кубы, которые были созданы делением территории провинции Гавана. Закон об этом был принят Национальной ассамблеей Кубы 1 августа 2010 года. Маябеке занимает восточную часть бывшей провинции, её название происходит от одноимённой реки. Административный центр новой провинции — город Сан-Хосе-де-лас-Лахас.

Муниципалитеты 

Источник: перепись населения 2010 года.

Примечания 

Провинции Кубы
Провинция Маябеке